Jorge Aguilar e Sergio Galdós erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

František Čermák e Michail Elgin hanno battuto in finale Martín Alund e Guillermo Durán 4–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie

  František Čermák /  Michail Elgin (Campioni)
  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

  Facundo Bagnis /  Pablo Cuevas (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Visit Panamá Cup 2014